Владимир Николаевич Комратов (род. 4 ноября 1934) — советский и российский актёр театра и кино, театральный педагог, заслуженный артист РСФСР.

Биография 
Владимир Комратов родился 4 ноября 1934 года. В 1956—1960 годах учился в Школе-студии МХАТ (курс П. В. Массальского), где вместе с ним учились Валентин Никулин, Владимир Высоцкий, Геннадий Ялович, Георгий Епифанцев. В 1960—1962 годах играл во МХАТ. Николай Охлопков пригласил его в свой театр и в 1962—1984 годах Комратов служил в Московском театре им. В. Маяковского. 

В 1987 году начал преподавать в ГИТИСе имени А. В. Луначарского, затем в 1990—2001 годах был педагогом в родной Школе-студии им. Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТ.
 
С 1993 года преподаёт на кафедре актёрского мастерства в Институте современного искусства, режиссёр-постановщик актёрской студии, поставил 13 спектаклей.

Награды 
 Лауреат фестивалей «Московская театральная весна-75» и «Московский фестиваль молодёжных спектаклей-78».
 Заслуженный артист РСФСР (25 июня 1984).

Работы в театре

Московский театр им. Маяковского 
 «Чайка» А. П. Чехова — Тригорин
 «Три сестры» А. П. Чехова — Тузенбах
 «На дне» М. Горького — Актёр
 «Тартюф» Мольера — Клеонт
 «Я, бабушка, Илико и Илларион» Н. Думбадзе — Илико
 «Гамлет» У. Шекспира — Гамлет
 «Иркутская история» А. Арбузова — Сергей
 «Конец книги шестой» Ежи Брошкевича — Рэтик
 «Несколько дней из жизни Мартина Гроу» Г. Боровика — Губернатор
 «Человек из Ламанчи» Д. Вассермана и Д. Дерриона — Карраско

Фильмография 
  — Ещё раз про любовь — Владик, коллега и друг Евдокимова
  — Христиане — присяжный заседатель
  — Хождение по мукам (2-я серия) — полковник (как В. Камратов)
  — Интервью в Буэнос-Айресе — генерал Хименес, шеф пропаганды
  — Закон зимовки — Сапрыка, завхоз
  — Следствие ведут ЗнаТоКи. Полуденный вор — завмаг
  — Мегрэ у министра (1-я серия) — Жюльен
  — Адвокатессы (фильм № 5 «Погрешности психоанализа») — профессор Кострецкий

Библиография 
 Комратов В. Н. «Воспоминания о Н. П. Охлопкове» // Николай Павлович Охлопков: Статьи. Воспоминания / Сост. Е. И. Зотова, Т. А. Лукина. М.: ВТО, 1986.

Примечания

Ссылки 
 Институт современного искусства. Владимир Комратов.
 Владимир Комратов. Воспоминания о Владимире Высоцком.
 КиноПоиск. Владимир Комратов.

Выпускники Школы-студии МХАТ
Персоналии:Московский академический театр им. Вл. Маяковского